Odyssea nebo odysea je dlouhá, bludná pouť či pestré životní osudy. 

v literatuře:
 Odysseia – starořecký epos připisovaný Homérovi 
 2001: Vesmírná odysea (kniha) – sci-fi román britského spisovatele Arthura C. Clarka
 2010: Druhá vesmírná odysea – sci-fi román britského spisovatele Arthura C. Clarka
 2061: Třetí vesmírná odysea – sci-fi román britského spisovatele Arthura C. Clarka
 3001: Poslední vesmírná odysea – sci-fi román britského spisovatele Arthura C. Clarka
 Odysea času – série románů napsaných Arthur C. Clarkem a Stephenem Baxterem
 Odysea z Marsu – sci-fi povídka Stanleyho G. Weinbauma

v kinematografii:
 2001: Vesmírná odysea (film) – film režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1968
 2010: Druhá vesmírná odysea (film) – film režiséra Petera Hyamse z roku 1984
 Odysea – pozemská vesmírná loď v seriálu Hvězdná brána

v hudbě:
 Odyssea (skupina) – hudební skupina z Plzně
 Odyssea (album) – album skupiny Atlantis z roku 1990 (nahráno 1969)

v kosmonautice:
 Odyssey – volací znak velitelského modulu letu Apollo 13

Externí odkazy